Seznam cerkva v Rusiji.

Legenda

Seznam 
V nadaljevanju je nepopoln seznam cerkva v Rusiji:

Glej tudi 

 seznam cerkva
 seznam zgradb in objektov v Rusiji

Zunanje povezave 

 Ruske cerkve (v ruščini)

Rusija